Thomas Rørdam kan syfta på flera personer, bland andra:

 Thomas Skat Rørdam (1832-1909), dansk biskop
 Thomas Rørdam (präst) (1836-1894), dansk präst
 Thomas Rørdam (jurist) (född 1952), dansk jurist